Krasnowola (ukr. Красноволя) – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim w rejonie maniewickim. Liczy 798 mieszkańców.

Przypisy 

Wsie w obwodzie wołyńskim
Rejon maniewicki